Иван (Йован) Тръпков Гиновски е български революционер, рекански деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Роден е в 1878 година в реканската паланка Галичник, тогава в Османската империя. В 1895 година завършва с десетия випуск Солунската българска мъжка гимназия. Влиза във ВМОРО и в 1902 година е избран за член на околийския комитет в Галичник. Взима участие в Илинденско-Преображенското въстание през лятото на 1903 година с четата на Янаки Янев в Кичевско. След въстанието става началник на Галичко-Реканския район. Загива в 1908 година при трагичен случай.

Баща му Тръпко Гиновски от Галичник е братов син на учителя Кръсте Петров Гиновски, който през 1840 година е учител в родното село. През 1917 година Тръпко е на 68 години и подписва Мемоара на българи от Македония от 27 декември 1917 година.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Родени в Галичник
Десети випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Гиновски
Починали в Галичник